Chinese grasrietzanger
 Indiase grasrietzanger